Білоруська футбольна вища ліга 2008 — 18-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Титул чемпіона вп'яте здобув БАТЕ.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Нафтан взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як володар Кубку Білорусі 2008—2009

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на soccerway 

2008
Білорусь
2008 у білоруському спорті